

Corneliu Stoica (n. 15.06.1941, Măcișeni, Corni, județul Galați) este critic și istoric de artă, publicist, poet. 
Deși a debutat și a publicat poezii pentru copii, și-a canalizat vocația pentru scris în cercetarea fenomenelor artistice de natura artei vizuale (monumente laice și religioase, artiști plastici și pedagogi ai profesiei, manifestări publice în acest domeniu) realizând monografii, albume de artă, dicționare, lucrări de sinteză, etc, care au recuperat pentru istoria artei românești multe pagini, cu informații inedite  și edite, pentru creatorii de artă din zona Galați / Covurlui, dar nu numai.

Biografia 
După clasele primare și gimnaziale parcurse în județ, urmează între anii 1955 și 1959 liceul Vasile Alecsandri din Galați. Va absolvi în 1963 cursurile Institutului pedagogic din localitate, iar ulterior va continua studiile la Universitatea din București, Facultatea de filologie, cu specializarea limba română – limba spaniolă.  Va fi profesor în cea mai mare parte a carierei sale la școli din județ și din municipiu, până la pensionarea în anul 2003.

Deși a publicat poezie pentru copii, principala sa contribuție este în critica și istoria de artă a ținutului dunărean Galați - Brăila, publicând sute de fișe individuale despre artiștii plastici născuți în zonă ori locuind permanent sau temporar în partea de jos a Moldovei, menționând Axis Libri revista bibliotecii V.A. Urechia sau Dunărea de jos cea a Centrului Cultural Dunărea de jos, unde în fiecare număr se află de regulă o fișă de artist. În publicațiile locale, efemere sau permanente a publicat și publică cronica expozițiilor și / sau a saloanelor de artă din zonă. Artiști plastici care au trăit în sudul Moldovei și au dispărut din viața artistică românească, au primit reconstituirea vieții și operei lor prin condeiul lui Corneliu Stoica. Iar pentru unii din ei, singurele referințe detaliate se regăsesc în paginile gălățeanului. Trecerile unor artiști consacrați prin spațiul dunărean - puțin sau deloc cunoscute -, sunt aduse la suprafață de cercetările sale. [1], [2] 

A primit distincții pe plan local pentru contribuția sa la cunoașterea patrimoniului de artă plastică din zonă. [3]

Volume de poezie 

 Numai	stejarii,	Editura Ion Creangă, București, 1983.
 Cetatea	primăverii,	Editura Ion Creangă, București, 1986.
 Țara	cu văzduh de ciocârlii,	Editura Ion Creangă, București, 1989.
 Toamna	scrie simfonii,	Editura Porto-Franco, Galați, 1991.
 Casa	bunicilor,	Editura Pax Aura Mundi, Galați, 1998.
 Ochi	de copil,	Editura pentru literatură și artă Geneze, Galați, 1999.

Volume de critică și istorie de artă 

 Muzee	și monumente gălățene	(în	colaborare cu  Ion T. Dragomir și Mihalache Brudiu),	Comitetul pentru cultură și artă al județului Galați, 1974
 Artiști	plastici de la Dunărea de Jos	(studii, articole, cronici, documente, interviuri), Editura Alma,	Galați, 1999
 Monumente	religioase din municipiul Galați,	Editura Alma, Galați, 2001
 Monumente	de artă plastică din județul Galați,	Editura Școala gălățeană, Galați, 2003
 Teodor	Vișan– album monografic de artă,	Editura Alma, Galați, 2003
 Identități	artistice, Editura	Alma, Galați,	2004
 Pictorul	Nicolae Mantu (monografie),	Editura Alma Print, Galați, 2005
 Întâlniri	confortante,	Editura Sinteze, Galați, 2007
 Dicționar	al artiștilor plastici gălățeni,	Muzeul de Artă Vizuală Galați, Editura Terra, Focșani, 2007
 Nicolae	Einhorn,	album de artă, Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galați,	2008
 Interferențe	(articole, medalioane, cronici, studii),	Editura Sinteze, Galați, 2009
 Mihail	Gavrilov,	album de artă, Editura Centrului	Cultural Dunărea de Jos, Galați, 2010
 Acorduri	cromatice la Dunăre,	Editura Sinteze, Galați, 2011 
 Popasuri	ale privirii,	Editura Sinteze, Galați, 2013
 Dicționarul	artiștilor plastici gălățeni,	Editura	Axis Libri, Galați, 2013 
 Monumente	de for public din Municipiul Galați,	Editura	Axis	Libri, Galați, 2015
 Fețele	imaginii,	Editura Sinteze, Galați, 2016 
 Nicolae	Mantu,	 album de artă, Editura Axis Libri, Galați, 2016 
 Destine	artistice. Membri și	colaboratori ai Filialei Galați ai U.A.P.R. 1951-2017,	Editura Axis Libri, Galați,	2017
 Arta	gălățeană feminină,	Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galați, 2018;
 Artiști	gălățeni interbelici,	Centrul Cultural Dunărea de Jos, Galați, 2018
 Sterică	Bădălan,	album de artă, Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galați,	2019
 Parcursuri	artistice,	Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galați, 2019
 În	lumea formelor și culorilor,	Editura Axis Libri, Galați, 2020
 Eugen	Holban, album de artă,	Editura Axis Libri, Galați, 2020 
 Gheorghe	Suciu, album de artă,	Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galați, 2020
 Filiala	Galați	a 	U.A.P.R. (Uniunea Artiștilor Plastici din România) - 70 de ani de	existență 1951-2021,	Editura Axis Libri, Galați,	2021	
 Marcel	Bejan, album de artă,	Editura Axis Libri, Galați, 2021
 Silviu	Catargiu, album de artă,	Editura Axis Libri, Galați, 2022.
 Gheorghe Mihai-Coron, Editura Axis Libri, Galați, 2022, 180 p, format 20x22cm.

Colaborări în periodice de cultură (selectiv) 
Porto-Franco, Antares,  Danubius, Dominus, Dunărea de Jos, Tecuciul cultural-artistic, Axis Libri

Afilieri 
Membru al Societății Scriitorilor "Costache Negri" din 1991.

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, secția Critică, din 2007.

Note 
1, ^ Valentin Ciucă, Dicționarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art  XXI, Iași, 2011

2. ^ Florica Cruceru și Alice Ianculescu, Istorici și critici de artă români, 1800 – 1980, Editura ACS,  București, 2021

3. ^ Zanfir Ilie, Galațiul în spațiul cultural național, Editura Convorbiri literare, Iași, 2013

Aprecieri 
"Comentator fidel al artelor frumoase din Galați, Corneliu Stoica a îmbinat armonios cronica jurnalieră de expoziție cu studiul aplicat asupra unui artist mai vechi sau mai nou. Documentarea riguroasă, spiritul aplicat și obiectiv i-au permis să configureze corecte judecăți de valoare și să devină deținătorul memoriei artistice a orașului de la Dunăre. Dicționarele, monografiile sale sunt indispensabile atât cercetătorilor în domeniul artei, cât și colecționarilor de bunuri simbolice. Activitatea literară dezvăluie însușirile unui veritabil intelectual".

Valentin CIUCĂ, în Dicționarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova, 1800-2010, Editura Art XXI, Iași, 2011.

Istorici de artă
Critici de artă
Născuţi în 1941
Gălățeni